L’hydrokinésie est un thème de science-fiction désignant la capacité d'un être de créer ou manipuler à volonté l'eau présente. Le nom est un nom composée des racines grecques hydro- qui signifie l'eau et de -kinesis qui signifie le mouvement

Dans certains cas, l'être est lui-même composé d'eau. Hydro-Man (ennemi de Spider-Man), par exemple, a un corps composé uniquement d'eau, et peut donc à volonté se dresser comme un humain normal en rendant l'eau rigide, ou donner à une partie de son corps les propriétés de l'eau normale, par exemple pour être traversé sans dommage par les balles.

Les êtres dotés de ce pouvoir peuvent, selon le choix de l'auteur qui les a créés, contrôler uniquement l'eau à l'état liquide ou dans tous ses états.

Hydrokinésie dans les œuvres de science-fiction

Littérature

Romans 

 Dans la série Gardiens des Cités Perdues, certains elfes dont Linh Song sont capables de contrôler l'eau quel que soit son état et sa quantité grâce à leurs talents.

Bandes dessinées 
 Dans la BD Les Légendaires, l'elfe élémentaire Shimy peut contrôler l'eau.
 Dans la BD Les Naufragés d'Ythaq, certains personnages sont des  : lorsqu'ils sont sur la planète Ythaq, ils sont en possession de pouvoirs d'hydrokinésie.

Manga 
 Plusieurs ninja dans Naruto peuvent créer et contrôler l'eau avec le suiton.
 Dans le manga Fairy Tail, Jubia Lokser est capable de créer, de manipuler et de se transformer en eau.
 Dans le manga Omamori Himari, Shizuku possède le pouvoir d'hydrokinésie.
 Dans le manga One Piece, certains Hommes-Poissons tels que Jinbe et Hody peuvent lancer des  d'eau tranchantes, ainsi que d'autres projectiles fait d'eau ; Jinbe arrive même à repousser ses ennemies en repoussant l'eau dans leur corps.

Télévision 
 Dans Steven Universe : Lapis Lazuli. Ce pouvoir est bien entendu détenu par un membre de chaque équipe de super-héros dont les pouvoirs respectifs font référence aux quatre éléments. Par exemple Irma Lair et Cassidy dans W.I.T.C.H. ou les Toa dans Bionicle.
 Dans la série Lanfeust de Troy, Cixi a le pouvoir de transformer l'eau liquide en glace ou en vapeur à volonté. Comme lui a fait noter Thanos, le corps humain est composé d'eau à un pourcentage assez important pour que son pouvoir lui permette de tuer quelqu'un en faisant bouillir son sang.
 Aqualad, dans la série d'animation Teen Titans : Les Jeunes Titans, possède aussi ce pouvoir. Il est à noter qu'il ne semble capable de contrôler l'eau que si cette dernière est présente : il ne peut apparemment pas en générer lui-même.
 Tracy Strauss, personnage de la série Heroes, finit par développer son pouvoir de cryokinésie en celui d'hydrokinésie.
 Katara (ainsi que tous les autres Maîtres de l'eau) dans Avatar, le dernier maître de l'air, possède le don d'hydrokinésie entre autres, mais elle ne peut pas créer l'eau. C'est la même chose dans La Légende de Korra, la suite d’Avatar. Cette technique marche aussi sur la vapeur des nuages et l'eau dans les végétaux. Deux variantes sont la cryokinésie, maîtrise de la glace pratiquée de base par n'importe quel maître de l'eau, et l'hématokinésie, maîtrise du sang formellement interdite et connue de quelques maîtres seulement.
 Dans la série Ninjago le ninja bleu ciel (aussi appelé la maîtresse de l'eau), Nya a des pouvoirs d'hydrokinésie.
 Dans la série H2O, Cleo a le pouvoir d'hydrokinésie.
 Dans la série Nom de code : Kids Next Door, le Cabinator maîtrise l'eau dans les toilettes, il se déplace ainsi rapidement d'une maison à l'autre et peut également tirer ou déboucher les toilettes par la pensée. On apprend plus tard dans la série que ses pouvoirs affectent n'importe quel liquide, peu importe la surface : il arrive à vider le Grand Canyon qui était rempli entièrement de lait.
 La saison 3 de la série Legends of Tomorrow voit apparaitre un antagoniste mineur, Kuasa, capable elle aussi d'hydrokinésie.
 Dans la série Gardiens des cités perdues, Linh Song a le talent d'hydrokinésie.

Cinéma 
 Percy Jackson est également capable d'hydrokinésie.
 Dans l'univers d’Harry Potter, les sorciers et sorcières peuvent utiliser la formule  pour faire apparaître de l'eau sortant de leur baguettes.

Jeux vidéo 
 Dans la série de jeux vidéo Mortal Kombat, Rain possède la faculté de contrôler l'eau par le biais du temps.

Articles connexes 
Aérokinésie
Chronokinésie
Cryokinésie
Électrokinésie
Géokinésie
Photokinésie
Phytokinésie
Pyrokinésie

Références 

Pouvoir psychique
Lexique de la bande dessinée
Thème de la science-fiction